Джон Маккарті Ролл (1947—2011) — федеральний суддя США
 Майкл Ролл ( 1946) — британський піаніст
 Ролл Яків Володимирович (1887—1961) — український гідробіолог

Див. також 
 Рол